Ирани — многозначное понятие:

Топоним 
 Ирани — муниципалитет в Бразилии.

Фамилия 
 Ирани, Боман (род. 1959) — индийский актёр и фотограф.
 Ирани, Санайя (род. 1983) — индийская актриса.
 Ирани, Смрити (род. 1976) — индийский политик, бывшая модель, телевизионная актриса и продюсер.